Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2022/2023 organizowane są przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone są na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (3 grupy) oraz Klasie B (3 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - Korona Kielce
 I liga - brak
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Czarni Połaniec, Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, ŁKS Łagów, Korona II Kielce

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=15|

Klasa Okręgowa 

||rowspan=11|

Klasa A

grupa Kielce I 

||rowspan=12|

grupa Kielce II 

||rowspan=10|

grupa Sandomierz 

||rowspan=10|

Klasa B

grupa Kielce I 

||rowspan=9|

grupa Kielce II 

||rowspan=8|

grupa Sandomierz 

||rowspan=9|

Bibliografia 
90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim